Mamadou Diallo is de naam van diverse sporters:

Voetballers
 uit Guinee:
 Mamadou Alimou Diallo (*1984)
 uit Mali:
 Mamadou Diallo (Mali) (*1982)
 uit Senegal:
 Mamadou Diallo (Senegal) (*1971)

Overige sporten
 judoka uit Guinee
 Mamadou Diallo (judoka)